Troubadour — двадцать пятый студийный альбом американского кантри-певца Джорджа Стрейта, изданный 1 апреля 2008 года на студии , диск возглавил американские хит-парады Billboard 200 и Top Country Albums. 19 апреля с тиражом в 166,000 копий стал № 1 в США. Стал 4-м в карьере певца диском, возглавлявшим основной американский хит-парад Billboard 200 и 22-м его № 1 в чарте Top Country Albums. Основной сингл  стал самым успешным дебютом в карьере певца и его 43-м хитом № 1 в кантри-чарте Billboard. Альбом был сертифицирован в платиновом статусе Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний RIAA. Получил премию «Грэмми» 2009 года в категории «лучший кантри-альбом года». Онлайновый сервис  поместил альбом на 4-е место в списке лучших кантри-альбомов десятилетия «Country’s Best Albums of the Decade». С 1984 года ежегодно входит в Billboard 200.

Список композиций 
 «» (Leslie Satcher, Monty Holmes) — 2:56
 «It Was Me» (Buddy Cannon, Randy Hardison) — 3:09
 «Brothers of the Highway» (, Kim Williams, Nicole Witt) — 2:42
 «River of Love» (Billy Burnette, Dennis Morgan, ) — 3:15
 «House of Cash» (Satcher, Holmes) — 3:35
 duet with Patty Loveless
 «I Saw God Today» (Rodney Clawson, Wade Kirby, Monty Criswell) — 3:22
 «Give Me More Time» (, Dean Dillon, Scotty Emerick) — 3:30
 «When You’re in Love» (Dillon, Kerry Kurt Phillips) — 2:49
 «Make Her Fall in Love with Me Song» (Satcher, Anderson) — 2:25
 «West Texas Town» (Dillon, Robert Earl Keen) — 2:03
 duet with Dean Dillon
 «House with No Doors» (, Jamey Johnson) — 3:44
 «If Heartaches Were Horses» (Buddy Brock, Wil Nance, Dillon) — 2:42

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-альбомы
Альбомы MCA Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Премия «Грэмми» за лучший кантри-альбом
Альбомы США
Альбомы Джорджа Стрейта